Christian Steltzer ist der Name folgender Personen:

* Christian Steltzer (Jurist, 1758) (1758–1831), deutscher Jurist sowie Rektor der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
 Christian Steltzer (Jurist, 1778) (1778–1848), deutscher Jurist, Beamter und Richter
 Christian Friedrich Stelzer (auch: Steltzer; 1702–1759), Syndikus und Bürgermeister von Salzwedel

Siehe auch:
 Christian Friedrich Christoph Stelzer (auch: Steltzer; 1738–1822), königlich preußischer Kriegs- und Domänenrat, Syndikus und letzter Stadtpräsident von Halle